Maraton mężczyzn podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio odbył się w dniu 8 sierpnia 2021. Do rywalizacji przystąpiło 106 sportowców z 46 krajów. Mistrzem olimpijskim został Kenijczyk Eliud Kipchoge, wicemistrzem Somalijczyk reprezentujący Holandię Abdi Nageeye, a brąz zdobył jego rodak startujący dla Belgii Bashir Abdi.

Był to XXIX maraton olimpijski mężczyzn.

Wprowadzenie 
W 2019 podjęto decyzję, aby bieg maratoński rozegrać w położonym na północy Japonii Sapporo z obawy przed zbyt wysokimi temperaturami panującymi na początku sierpnia w Tokio. Jednak czas igrzysk olimpijskich na Hokkaido był ponadnormatywnie upalny. O godzinie 7:00 8 sierpnia 2021, gdy maratończycy startowali, temperatura w Sapporo wynosiła 26°C, podczas gdy w Tokio termometry wskazywały wówczas 24°C.

Organizacja zawodów w Sapporo spotkała się z protestami części mieszkańców miasta ze względu na pandemię COVID-19 i wzrost liczby zakażeń w okresie poprzedzającym igrzyska.

Terminarz 
godziny zostały podane w czasie japońskim (UTC+9)

Rekordy 
Przed rozpoczęciem zawodów aktualny rekord świata i rekord olimpijski były następujące:

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

maraton